Dach überm Kopf oder Dach über dem Kopf steht für:

 Dach überm Kopf (Verein), Entwicklungshilfeorganisation

Filme:
 Dach überm Kopf (1980), deutscher Film von Ulrich Thein 
 Ein Dach über dem Kopf (1950), deutscher Kurzfilm von Eva Kroll  
 Ein Dach über dem Kopf: Sehnsucht nach der alten Stadt, deutscher Fernsehfilm von Dagmar Wittmers (2004) 
 Es Dach überem Chopf (Das Dach über dem Kopf), Schweizer Film von Kurt Früh (1962)